Ewa Mazanek – pedagog
 Jan Mazanek – ksiądz
 Janusz Mazanek – aktor
 Stefan Mazanek – ksiądz